Stiftsfehde steht für:
 Bremer Stiftsfehde, siehe Hildebold von Wunstorf #Bremer Stiftsfehde(1258/59)
 Hildesheimer Stiftsfehde (1519)
 Kölner Stiftsfehde (1473–1480)
 Mainzer Stiftsfehde (1461/62)
 Münsterische Stiftsfehde (1450–1457)
 Utrechter Stiftsfehde (1481–1483)

Siehe auch:
 Straßburger Kapitelstreit